Irina Petrowna Russanowa (russisch Ирина Петровна Русанова, * 22. April 1929 in Moskau; † 22. Oktober 1998 in Moskau) war eine russische Archäologin.
Sie war Doktor der Geschichte und arbeitete am Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, später der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Sie forschte und publizierte besonders zur frühen slawischen Archäologie. 

Irina Russanowa war verheiratet mit dem Archäologen Boris Anissimowitsch Timoschtschuk.

Schriften 
Wichtige Publikationen waren
 Территория древлян по археологическим данным (Das Gebiet der Drewljanen  in archäologischen Befunden) // Советская археология. 1960. № 1 online
 Карта распространения памятников типа Корчак (VI—VII вв. н. э.) (Karte der Verbreitung von Funden der Kortschak-Kultur) // Древние славяне и их соседи. Сборник к 60-летию П. Н. Третьякова. М., 1970
online
 Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. М., 1973 online
 Славянские древности VI—VII вв. (Frühslawische Funde des 6. und 7. Jahrhunderts) М., 1976
online
 mit B.A. Timoschtschuk: Славянские городища-святилища и языческий храм (Slawische heidnische Heiligtümer)  // Археологические открытия 1982 года. М., 1984 online
 I. P. Russanowa, S. A. Pletnewa (Hrsg.): Этнический состав носителей пшеворской культуры (Über ethnische Zuordnungen der Przeworsk-Kultur) // Раннеславянский мир: материалы и исследования /. М., 1990 online
 Культовые места и языческие святилища славян VI—XIII вв. (Kultplätze der heidnischen Slawen' vom 6. bis 13. Jahrhundert) // Российская археология. 1992. № 4
online
 als Herausgeberin und Autorin: Славяне и их соседи в конце I тыс. до н. э. — первой половине I тыс. н. э. (Die Slawen und ihre Nachbarn vom Ende des ersten Jahrtausends vor unserer Zeit bis zur ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeit), М., 1993 
 mit B. A. Timoschtscbuk: Религиозное двоеверие на Руси в XI—XIII вв. (по материалам городищ-святилищ) (Religiöse heidnische Vorstellungen in der Kiewer Rus vom 11. bis zum 13. Jahrhundert nach archäologischen Befunden) // Культура славян и Русь. Сборник статей к 90-летию академика Б. А. Рыбакова. М., 1999: online
 Истоки славянского язычества. Культовые сооружения Центральной и Восточной Европы в I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. (Die beidnischen Slawen. Kultstätten und Kultobjekte in Mittel- und Osteuropa vom 1. Jahrtausend v. u. Z. bis zum 1. Jahrtausend u. Z.), Черновцы, 2002: online

Weblinks 
 Ирина Петровна Русанова

Prähistoriker
Russe
Geboren 1929
Gestorben 1998
Frau